124-я стрелковая дивизия — воинское соединение, имевшее три формирования:
 124-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в августе 1939 года
 124-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована в декабре 1941 года.
 124-я стрелковая дивизия (3-го формирования) — сформирована в 1943 году.